Олешівська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Олешівська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район